L'appellation Septembre noir  () sert à désigner deux choses : 
un évènement d'une part : le conflit entre les Palestiniens et l'armée jordanienne en 1970
une organisation armée palestinienne

Notes et références